Warschawsky peut faire référence à :

Patronyme 

 Ferdinand Ignace Albert Warschawsky (1884-?), écrivain français et frère du suivant ;
 Édouard Léon Louis Warschawsky (1892-1970), illustrateur et peintre français.
Patronyme polonais